Cohors I Raetorum ist die Bezeichnung mehrerer Auxiliareinheiten des römischen Heeres:

 Cohors I Raetorum (Germania). Sie ist durch Militärdiplome von 98 bis 152 belegt und war in der Provinz Germania inferior stationiert.
 Cohors I Raetorum (Moesia). Sie ist durch Diplome von 75 bis 148 belegt und war in Moesia, Moesia inferior, Cappadocia und Asia stationiert.
 Cohors I Raetorum (Raetia). Sie ist durch Diplome von 107 bis 167/168 belegt und war in Raetia stationiert.